Die ADAC GT4 Germany 2022 war die vierte Saison der ADAC GT4 Germany. Der Kalender beinhaltete 12 Rennen an 6 Rennwochenenden. Die Rennen wurden in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden ausgetragen. Die Saison begann am 23. April in Oschersleben und endete am 23. Oktober auf dem Hockenheimring.

Die Fahrerwertung gewannen Hugo Sasse und Mike David Ortmann in einem Aston Martin Vantage GT4 mit 185 Punkten. Die Teamwertung gewann Dörr Motorsport mit 207 Punkten.

Die beiden Luxemburger Tom Kieffer und Christian Kosch gewannen mit 512 Punkten zum zweiten Mal nach 2021 die Trophywertung und Hugo Sasse gewann mit 222 Punkten die Juniorwertung.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter erhielten keine Punkte, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der ADAC GT4 Germany

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2022